Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Сабіну Сіммондс 6-1, 5-7, 6-3.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Barcelona Ladies Open